Benestad kan syfta på:

Geografi 

 Benestad, Alvesta kommun – en småort i Alvesta kommun
 Benestad, Tomelilla kommun – en småort i Tomelilla kommun

Personer 
 Finn Benestad (1929–2012), norsk musikforskare
 Per Gustafsson i Benestad (1880–1942), svensk lantbrukare och riksdagspolitiker